La Leaders Cup 2014, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 18ª Leaders Cup (la 2ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2013-2014

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Leaders Cup